Aceasta este lista fotbaliștilor internaționali japonezi – jucători de fotbal japonezi care au evoluat pentru echipa națională de fotbal a Japoniei.

Jucători

Referințe

Legături externe
 日本代表　試合別出場記録  by the Japan Football Association

 
Japonezi